

Toponyme 

Tiga est une île néo-calédonienne située dans l'Océan Pacifique
Tiga est une île indonésienne située au large de Sumatra
Tiga est un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap

Autres 
Tiga est un DJ/producteur canadien
Tiga est le surnom de Sophie Ducasse, animatrice de télévision et ancienne miss française
Tiga Race Cars est un constructeur britannique de voitures de course.

Titres 

 Tiga guérisseur, film de 2001
 Tiga au bout du fil, film de 2004